The Wax Model – film del 1912 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
The Wax Model – film del 1917 diretto da E. Mason Hopper